Droga krajowa B21 (Austria)
 Droga krajowa B21 (Niemcy)